Giles County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Giles County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Giles County (Virginie) – okres státu Virginie